Raabs bezeichnet: 

 Raabs an der Thaya, eine Stadtgemeinde in Österreich
 Burg Raabs an der Thaya, eine Burg über dieser Stadt
 Raabs (Adelsgeschlecht), ein fränkisches Adelsgeschlecht

Raabs ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Raabs (* 1972), deutscher Politiker, Bundesvorsitzender der ÖDP

Siehe auch:
 Raab